Képmás családmagazin
 Képmás francia filmdráma (2004)
 Képmás amerikai televíziós sorozat (2017-2019)